«Неморша́нский сад» () — строящаяся станция Зеленолужской линии Минского метрополитена, которая будет расположена на пересечении улиц Кижеватова и Осиповичской. Будет располагаться между станциями Слуцкий гостинец и Аэродромная. Окончание строительства планируется не позже 2024 года. На станции будет использована технология горизонтального лифта.

История строительства 
Согласно первоначальным планам, 1-я очередь должна была состоять из семи станций: Слуцкий гостинец, Неморшанский сад, Аэродромная, Ковальская Слобода, Вокзальная, Площадь Франтишка Богушевича и Юбилейная площадь. Они должны были быть построены к 2017 году. Но затем было объявлено, что к 2017 будут построены только 4 станции: Ковальская Слобода, Вокзальная, Площадь Франтишка Богушевича и Юбилейная площадь. Ковальская Слобода по проектам будет иметь мелкое заложение, а остальные глубокое заложение (до 20 м, благодаря чему они станут самыми глубокими во всём метрополитене). Станции «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец», а также депо планируется построить в рамках 2-й очереди после 2022 года.

Первые сообщения о проектировании 3-й линии появились ещё в 2008 году, однако только 4 января 2011 года было впервые официально сообщено о планах строительства 3-й линии.

В начале 2012 года жителям столицы было предложено самим дать названия станциям 3-й линии, однако чиновники не прислушались к ним. 10 апреля начальник «Дирекции по строительству Минского метрополитена» Павел Царун заявил в интервью «Минскому курьеру», что подготовительные работы для строительства 3-й линии должны начаться во второй половине 2012 года. В августе на улице Кижеватова в районе будущих станций «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец» специальные службы проводили изыскания грунта.

В августе 2017 года метростроевцы приступили к инженерной подготовке территории станции. С сентября получено разрешение Госстройнадзора для сооружения этого участка.

1 ноября 2019 года запустили новые объезды для общественного транспорта на ул. Лейтенанта Кижеватова. 18 ноября метрострой приступил к работам на участке.

Примечания

См. также 
 Список станций Минского метрополитена

Ссылки 
 Третью линию минского метро откроют через шесть лет 

Строящиеся и проектируемые станции Минского метрополитена